Коверни́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Ковернинский муниципальный округ (с 2004 до 2020 гг. — муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Ковернино, находится в 128 километрах от Нижнего Новгорода.

География 
Район занимает территорию общей площадью 2339,78 км².

Граничит на востоке с Варнавинским районом и городским округом Семёновским, на юге с город Бор, на западе с Сокольским городским округом и Городецким районом, на севере с Костромской областью.

 Климат
Климат в Ковернинском районе умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и тёплым непродолжительным летом. Здесь чётко выражены 4 времени года. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 °C, средняя температура самого тёплого месяца (июля): +18 °C, самого холодного месяца (января): −13 °C. Абсолютный минимум температуры: — 48 °C, абсолютный максимум: +37 °C. Период с температурой ниже 0° С составляет 159 дней. Количество осадков, выпадающих за год, достигает 566 мм.

В целом климатические условия благоприятны для активного проживания людей, для возделывания сельскохозяйственных культур, распространённых в средней полосе Европейской части России.

История 

История Ковернинского района формировалась на берегах реки Узолы. Заселение и освоение берегов реки шло за счёт беглого населения из других земель. Преобладающий тип поселений — это малые деревни в один-три двора. Основными занятиями древних поселенцев были рубка и сплав леса, охота, бортничество. Наряду с этим население за счёт расчистки, выжига леса под пашню занималось земледелием. Но земли быстро истощались, земледельцам вновь приходилось расчищать новые участки леса. Это обусловило незначительные площади пахотных земель и развитие кустарных сельских промыслов. Разработанные и заселённые земли жаловались царями в поместье или в вотчину дворянам за их вклад в укрепление государственности России. В XIV веке после многократных нашествий татаро-монгол и ногайцев край запустел. Вновь поселения в районе Ковернино возникли в начале XVI века.

В 1712 году по указу царя Петра Великого новопоселенье Рыбновские починки (ныне одна из улиц рабочего посёлка Ковернино) вместе с рядом волостей Юрьевецкого уезда были даны в вотчину тайному советнику, князю Якову Федоровичу Долгорукову. По его указанию при деревне Коверниной был поставлен боярский двор для надзора и сбора податей с рыбновских жителей. В то же время на селе срублена церковь Святого пророка Ильи, построены мельницы.

В 1720 году князь Долгоруков умирает, а волость причисляется к дворцовому ведомству. В 70-е годы XVIII века Рыбновская волость из Юрьевецкого уезда Нижегородской губернии была передана в Макарьевский уезд Костромского наместничества.

Ковернинские старообрядцы, торговые мужики, благодаря природной смекалке, оборотистости и добропорядочной жизни сумели поднять статус волостного центра до уровня одного из самых крупных торговых селений Макарьевского уезда. Развиваются промыслы: сапожный, обечечный, кузнечный, столярный, изготовление и роспись деревянных ложек и посуды, выработка коромысел, ткачество холста и половиков.

С 1918 по 1922 год Ковернино числилось уездным городом, входившим в состав Костромской губернии. В 1918 году в Ковернино пущена электростанция. В конце 1922 года Ковернинский уезд был упразднён, Ковернино перестало быть городом. С октября 1922 по 1929 год Ковернинская волость была в составе Семёновского уезда.

10 июня 1929 года был образован Ковернинский район. В его составе образовались 18 сельсоветов, в район вошли 300 больших и малых селений. Вплоть до 1965 года район несколько раз укрупнялся и разукрупнялся. В 1965 году он восстановлен в существующих ныне границах.
Отдалённость от железнодорожных путей и недостаточно развитая сеть автомобильных дорог создавали определённые трудности в его развитии. Основной отраслью экономики района было и остаётся сельское хозяйство. В год образования района — 1929, было создано 12 колхозов. К концу 1930 года в районе уже насчитывалось 147 колхозов и несколько артелей.

В ноябре 1934 года в районе была создана МТС. К весне 1937 года у МТС было уже 70 тракторов, первые комбайны. В эти годы шло интенсивное развитие колхозов, сельхозартелей. Расширялись посевные площади, внедрялись севообороты, улучшалась агротехника. В ряде колхозов в 1937 году собрали по 14 ц/га зерна, по 150 ц/га картофеля. В 1939 году колхоз «Основы пятилетки» за успехи в выращивании льна был награждён Красным Знаменем обкома КПСС и облисполкома, стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Успешно развивалось и животноводство. Росло число передовиков-стахановцев. В эти годы ряд животноводов получали по 17 поросят от свиноматки, по 1900 л молока от коровы. Передовые колхозы и их работники были постоянными участниками ВСХВ.

В годы войны оставшееся в колхозах население (в основном женщины и подростки) удержали на уровне посевные площади, не допустили снижения поголовья скота. На территории района формировались части 160-й стрелковой дивизии первого формирования, принявшей участие в начальном периоде Великой Отечественной войны в Белоруссии.

В 1949—1950 годах прошло укрупнение хозяйств, их стало 37. Ещё 15 хозяйств перешли в Ковернинский район из расформированного Залесного района. В конце 50-х годов стала крепнуть материально-техническая база в колхозах и МТС, активно шло строительство школ, домов культуры, магазинов, дорог. 15 ноября 1957 года к Ковренинскому району была присоединена часть территории упразднённого Залесного района. В 1962 году Ковернинский район был упразднён, что отрицательно сказалось как на развитии всех предприятий района, так и жизни населения. В 1965 году район был восстановлен. В последующие годы в сельское хозяйство были направлены крупные капиталовложения.

В Ковернинском районе нет крупных промышленных предприятий. Промышленность создавалась на основе переработки леса, сельскохозяйственного сырья. Ещё в 1879 году открылась Тарасовская фабрика по производству валяной обуви. В марте 1919 года были созданы Хрящевская рогожная артель, Семинская и Мокушинская красильно-ложкарные артели. С них начинается история ТПО фабрики «Хохломской художник». В 1933 году введён в строй действующий льнозавод, в 1952 году создан леспромхоз.

В 60-70-е годы XX века создавались строительные организации и предприятия по обслуживанию населения. Шло асфальтирование дорог и тротуаров посёлка, прокладывался водопровод.

В 1974 году создана первая Ковернинская автошкола (учебный пункт Балахнинской автошколы). Её первым руководителем и основателем стал Курочкин Михаил Ефимович.

Проект первого генерального плана застройки рабочего посёлка Ковернино был принят в 1973 году. В 70-е годы в районе интенсивно велось строительство объектов социально-культурного, бытового, административного, производственного назначения и жилых домов. В 1984 году был построен телевизионный ретранслятор.

В 1990 году в район пришёл природный газ. В феврале 1992 года был утверждён генеральный план застройки посёлка на последующие 20 лет. В настоящее время идёт активная газификация центра и сельских поселений на юге и востоке района. Построены очистные сооружения.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Ковернино) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Ковернинский район, в рамках административно-территориального устройства области, входят 6 административно-территориальных образований, в том числе 1 рабочий посёлок и 5 сельсоветов.

Первоначально на территории Ковернинского района к 2004 году выделялись 1 рабочий посёлок и 12 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2009 гг. в существовавший в этот период Ардатовский муниципальный район входили соответственно 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 12 сельских поселений. В 2009 году были упразднены следующие сельсоветы: Белбажский и Понуровский (включены в Горевский сельсовет), Большекрутовский, Каменский и Шадринский сельсоветы (включены в Большемостовский сельсовет), Анисимовский (включён в Хохломский сельсовет), Семинский сельсовет (включён в Скоробогатовский сельсовет). В мае 2020 года муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в Ковернинский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Ковернинском районе 184 населённых пункта, в том числе посёлок городского типа (рабочий посёлок) и 183 сельских населённых пункта.

Экономика района

Промышленность 
Промышленность района представлена пищевой, деревообрабатывающей, лёгкой, полиграфической отраслями, производством художественных изделий, строительных материалов. В районе нет крупных промышленных предприятий.

Продовольственные товары производят 2 предприятия: ЗАО «Узольское» и ЗАО «Пятницкий». Оба предприятия заняты переработкой молока.

Ковернинский район — родина старинного народного промысла: изделий хохломской росписи. Этому промыслу уже более 300 лет. Традиции старинного народного промысла сохраняют ЗАО «ТПО „Хохломский художник“» и ООО «Промысел».

На территории района находится одно из крупнейших соляных месторождений России — Белбажское соляное месторождение.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. В общем объёме валовой продукции продукция сельского хозяйства занимает 50-60 %.

Сельское хозяйство района представлено 17 сельскохозяйственными предприятиями, 11 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами.

На сельскохозяйственных предприятиях занято 48 % от общего количества занятых в экономике района.

Разведением и выращиванием племенного крупного рогатого скота в районе занимаются 3 хозяйства: племзавод имени Ленина, АПК «Мир» и СПК «Хохлома», а также 3 племрепродуктора: СПК «Ковернино», СПК колхоз им. Кутузова и СПК «Семинский». Племрепродуктором по свиньям является племзавод имени Ленина.

Ресурсы

Земельные ресурсы 
На водораздельных равнинах, пологих склонах района преобладает дерново-подзолистые почвы, в основном, лёгкого механического состава, песчаные и супесчаные, часто каменистые. В понижениях водораздельных равнин отмечены дерново-подзолистые глееватистые, глееватые и глеевые почвы.

В поймах рек, речек и ручьёв, по днищам балок сформировались дерново-луговые почвы различного механического состава и различной степени оглеенности.

На пониженных элементах рельефа, в поймах рек и ручьёв, в условиях избыточного грунтового увлажнения получили развитие болотные и торфяно-болотные почвы.

Почвы имеют кислую реакцию среды. Под смешанными и хвойными лесами преобладают также дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы. Болотные типы почв и пойменные занимают небольшую площадь.

Минеральные ресурсы 
В недрах Ковернинского района имеются залежи минерального сырья, пригодного для производства строительных материалов и использования в химической промышленности, в сельском хозяйстве.

Каменная соль

В 1973—1978 годах на территории района около села Белбажа разведано крупное месторождение каменной соли. Балансовые запасы — 712 000 000 тонн. Соль пригодна для производства хлора и каустической соды, а также для получения пищевой соли. Ввиду большой стоимости проекта, отсутствия инвесторов месторождение пока не разрабатывается.

Глины кирпичные

На территории района располагается месторождение глины, которое находится в 2 километрах северо-западнее Ковернино. Месторождение залегает на небольшой глубине и характеризуется хорошим качеством. Глина используется для производства красного кирпича.

Торф

На территории района расположено 22 торфяных месторождения верхового, переходного и низинного типов. Площадь торфяных месторождений — 1 480 гектар. Запасы торфа составляют 1 513 000 тонн. Преобладают мелкие торфяные месторождения низинного типа до 10-50 гектар. На водоразделах рек оформились 2 крупных торфяных месторождения верхового типа площадью свыше 100 гектар. Торфяное месторождение «Гладкое», площадью 55 гектар взято на охрану как памятник природы.

Строительные пески

В районе имеются разведанные запасы строительных песков в объёме 2000000-10000000 м³.

Лесные ресурсы 
Общая площадь лесов Ковернинского района составляет — 165 100. га. Лесистость района (отношение площади лесных земель к общей площади района) равна 70 %. Северная и восточная часть района представлена сплошным лесным массивом, южная и центральная зоны — отдельными лесными участками.

На леса первой группы приходится 10 % площади лесов, на леса второй группы — 90 %. Запас древесины в лесах района оценивается в 19 000 000 м³, из которых 62 % приходится на хвойные породы. Запас спелой древесины составляет менее 10 % общего количества — 1 700 000 м³. Ежегодный расчётный объём пользования от всех видов рубок леса в среднем по району 220 000 м³.

В целях восстановления и сохранения лесов на территории ежегодно проводятся мероприятия по охране и защите лесного фонда.

Значение леса в экономике района огромно и разнообразно. Лес пока основной вид топлива для населения района, сырьё для деревообрабатывающих предприятий, важный строительный материал.

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются большинство предприятий района, в том числе сельскохозяйственные, строительные, торговые. Большая часть древесины заготавливается и перерабатывается предпринимателями, которые получили право на заготовку через аукционы, проводимые лесхозами.

Переработка древесины в районе, в основном, первичная. В 2002 году на ООО «Шервуд» пущена первая линия по производству фанеры.

Лес ежегодно богат ягодами, грибами, что является дополнительным существенным источником для пополнения семейных бюджетов населения района. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав является в районе традиционным занятием.

Транспорт 
Ковернинский район расположен в стороне от железнодорожных и водных путей.
Автомобильные дороги общего пользования с твёрдым покрытием протянулись на 550 километров. Регулярное автомобильное и автобусное сообщение налажено с Нижним Новгородом, Городцом, Заволжьем, Семеновым.

Транспортные услуги по перевозке пассажиров оказывает ОАО «Ковернинское автопредприятие». Несколько предпринимателей оказывают услуги по перевозке людей на легковых автомашинах. Протяжённость автобусных внутриобластных линий составляет 368 километров. Услуги по перевозке грузов также оказывает ОАО «Ковернинское автопредприятие» и около 60 частных предпринимателей.

Культура и образование 
Система дошкольного образования района включает в себя 20 ДОУ, в том числе 16 — в сельской местности, которые посещает более 1000 детей.

В районе 22 общеобразовательных школы, в которых обучается более 3500 учеников:
 7 начальных в сельской местности,
 8 средних (2 — в Ковернино, 6 — в сельской местности);
 7 основных (все — в сельской местности).

Большую работу по дополнительному образованию и воспитанию подрастающего поколения проводит центр детского и юношеского творчества, который посещают более 500 человек, и детско-юношеский клуб физической подготовки", в нём занимаются 400 человек.

Также дети имеют возможность посещать музыкальную и художественную школы, которые расположены в Ковернино.

Действует Городецкий губернский колледж № 85, работает факультет дистанционного обучения от Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Культура 
В районе работает 21 клубное учреждение, 20 библиотек (18 — в сельской местности).
В Ковернино культурные мероприятия проходят в киноконцертном зале «Мир», в доме культуры, а также на стадионе.

Особое место в сети учреждений культуры занимает музейно-выставочный центр «Отчина» (Ковернино, ул. Коммунистов, 44), который был открыт в июне 1997 года в бывшем купеческом здании, которое принадлежало Трофиму Павловичу Сеземову. В настоящее время в музее оборудованы 3 постоянные экспозиции: «История хохломского промысла», «Промыслы и ремесла нашего края» и «Комната памяти» . Периодический организуются различные выставки
В районе работают ещё пять краеведческих музеев.

В Ковернинском районе сохранились исторические, архитектурные памятники:

 Высоковский Успенский монастырь (село Высоково). Взят под охрану государства. Построен в начале XIX века на месте раскольничьего скита. Здания живописно поставлены на трёх террасах с перепадом в 14 метров. В ансамбль входит Успенский собор, Никольская церковь, колокольня, высота которой около 60 метров, настоятельный корпус, келейный корпус. Сейчас этот уникальный архитектурный комплекс восстанавливается;
 Свято-Троицкий Белбажский монастырь (село Белбаж). В 1708 году на территории женской монашеской обители по воле императора Петра Великого с миссионерской целью был основан Троицкий Кержебельмашский монастырь. Комплекс состоял из трёх каменных храмов: Троицкого, Введенского и в честь Нерукотворного Образа Спасителя. В 1820 году построена Покровская церковь, с высокой колокольней. С 1991 года она вновь открыта;
 Троицкая церковь Тихоновского старообрядческого направления (село Скоробогатово). Церковь построена в 1817 году, на берегу реки Узола. С колокольней, 5 куполами и двумя пределами. Отреставрирована и вновь открыта в 1989 году.

Лечебные учреждения 
В больничный комплекс района входят центральная районная больница на 210 коек (с поликлиникой), Хохломская участковая больница, три сельских врачебных амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, работает служба скорой помощи.

Средства массовой информации 
В Ковернино издаётся общественно-политическая газета Ковернинского района «Ковернинские новости». C июля 2013 года у газеты работает интернет-версия.

Религиозный состав населения 
Жители Ковернинского района, в основном православные христиане. В период раскола русской церкви в XVII веке, сторонники старой веры спасались от репрессий массовым бегством в глухомань заволжских лесов.

На притоке Керженца реки Белбаже был основан первый тайный старообрядческий скит. Поэтому на территории района существуют разные направления старообрядческой православной веры.

В настоящее время действуют:

 Троицкая церковь (деревня Скоробогатово, построена в 1817 году, восстановлена в 1989 году);
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Понурово, вновь открыта в 1997 году);
 Покровская церковь (село Белбаж, построена в 1820 году);
 Храм Вознесенья Господня (рабочий посёлок Ковернино, вновь построен и открыт в 1999 году);
 Высоковский Успенский монастырь (посёлок Выселок Успенский, в настоящее время восстанавливается).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Ковернинского района Нижегородской области 
 Моя родина над Узолой, где людям приснились сказочные цветы 
 
 

 
Упразднённые муниципальные районы Нижегородской области
Муниципальные округа Нижегородской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году